Gazzola steht für 
 Gazzola, Gemeinde in der Emilia-Romagna, Italien

Gazzola ist der Familienname folgender Person:
 Bonaventura Gazzola (1744–1832), italienischer Geistlicher, Bischof von Montefiascone und Kardinal
 Marcello Gazzola (* 1985), italienischer Fußballspieler